James Brown (1933–2006) was een Amerikaanse entertainer, bekend als The Godfather of Soul.

Politiek
Verenigd Koninkrijk:
 James Clifton Brown (1841–1917), lid van het parlement van het Verenigd Koninkrijk voor Horsham van 1876–1880
 James Brown (Noord-Iers politicus) (geboren in 1897), premier van South Down, Noord-Ierland
 James Brown (Schots politicus) (1862–1939), premier van Ayrshire, Schotland
 James Gordon Brown (geboren in 1951), premier van het Verenigd Koninkrijk van 2007 tot 2010

Verenigde Staten:
 James Brown (senator) (1766–1835), Amerikaanse senator uit Louisiana van 1813–1817 en 1819–1823
 James S. Brown (1824–1878), burgemeester van Milwaukee, Wisconsin in 1861
 James W. Brown (1844–1909), lid van het U.S. House of Representatives van Pennsylvania van 1903–1905
 James H. "Jim" Brown (geboren in 1942), politicus uit Louisiana

Canada:
 James Brown (New Brunswick) (1790–1870), lid van het Legislative Assembly of New Brunswick van 1830 tot 1861
 James Elisha Brown (1913–1974), lid van het Canadian House of Commons van 1953 tot 1957 en 1962 tot 1971
 Jim Brown (politicus) (1943), lid van het Legislative Assembly of Ontario van 1995–1999

Nieuw-Zeeland: 
 James Clark Brown (1830–1891), premier van Nieuw-Zeeland van 1870-1890

Overig
 Jim Brown (geboren in 1936) is een Amerikaanse footballspeler en filmacteur.
 James Brown (nummer)